

Patronyme
 Adam Biro (*1941) est un éditeur et écrivain français.
 Alice Biro (1923- ) est une architecte suisse.
 Ákos Bíró (1911-2002) est un peintre hongrois établi en France.
 András Bíró (1925- ) est un écrivain, poète et un journaliste hongrois.
 Atila Biro (1931-1987) est un architecte et peintre hongrois, naturalisé français.
 Lajos Biró (1880-1948) est un scénariste, dramaturge et écrivain hongrois.
 László Biró (1899-1985) est considéré comme l'inventeur du stylo à bille.
 Sári Bíró (1912-1990) est une pianiste hongroise.

Autres
 Bíró, désignation internationale (327512) Biro, est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
 Biro & Cohen éditeurs est une maison d'édition française.
 Biro, arrondissement au Bénin 

Homonymie
Homonymie de patronyme